Бурьянов — русская фамилия, в некоторых случаях русифицированная украинская фамилия Бурьян.

 Бурьянов, Александр Андреевич (1943—2003) — русский поэт. 
 Бурьянов, Андрей Фаддеевич (1880—1919) — токарь по металлу, меньшевик-оборонец, депутат Государственной думы IV созыва от Таврической губернии.

Примечания